La National League 2013 è stata la 6ª edizione del massimo campionato birmano di calcio. La stagione è iniziata il 5 gennaio 2013 ed è terminato il 5 agosto dello stesso anno.

Squadre partecipanti

Classifica 
Classifica aggiornata al 12 agosto 2013.

Legenda:
      Campione del Myanmar e ammessa alla Coppa dell'AFC 2014
      Ammessa alla Coppa dell'AFC 2014

Note:
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
Campionato birmano di calcio